San Justo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Zamora och regionen Kastilien och Leon, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. San Justo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Justo är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om San Justo. Runt San Justo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Galende,  km sydväst om San Justo. Omgivningarna runt San Justo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon